Adolf Hurwitz (1859-1919), mathématicien allemand ;
 Alexander Hurwitz (1937-), mathématicien américain qui a découvert les nombres de Mersenne premiers 19 et 20 ;
 David Hurwitz (né en 1961), écrivain sur la musique classique ;
 Jon Hurwitz (1977-), scénariste et réalisateur américain ;
 Justin Hurwitz (1985-), compositeur et scénariste américain ;
 Leo Hurwitz (1909-1991), réalisateur américain ;
 Mitchell Hurwitz (1963-), scénariste, producteur et acteur de télévision américain.
 Zalkind Hourwitz (1751-1812), Juif polonais de Lublin, vivant à Metz puis à Paris, écrivain, militant actif dans les discussions politiques de la Révolution française.

Voir aussi 
 

Patronyme juif